STV puede referirse a:
 Sapporo Television, un canal de televisión en Hokkaido, Japón.
 Slovenská televízia, la televisión pública de Eslovaquia.
 STV (Escocia), un canal de televisión en Escocia que forma parte de la red Independent Television.
 Star Trek: Voyager, una serie de televisión.
 Solidaridad de los Trabajadores Vascos, un sindicato español.